Юрген Крой (; 19 октября 1946, Цвиккау, Советская зона оккупации Германии) — немецкий футболист, вратарь. Участник чемпионата мира 1974 года, Олимпийский чемпион 1976 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года. Трёхкратный «Футболист года» в ГДР. Был в своё время одним из лучших вратарей мира.

Карьера

Клубная 
Крой 17 лет играл в клубе "Заксенринг" Цвиккау (372 игры), с которым стал в 1967 и 1975 году обладателем Кубка ОСНП по футболу.

Спортивные редакции газет ГДР три раза (1972, 1976 и 1978) признавали его футболистом года.

Юрген Крой — почётный гражданин города Цвиккау. После завершения карьеры работал тренером родного клуба (1985/86) и был бургомистром по школам, культуре и спорту Цвиккау (1991—2000).

В сборной 
В сборной ГДР Юрген Крой дебютировал 17 мая 1967 года в товарищеском матче со сборной Швеции, завершившимся победой восточных немцев со счётом 1:0. В 1972 году Крой в составе сборной поехал в Мюнхен на XX летние Олимпийские игры, он был основным вратарём своей команды, которая стала бронзовым призёром. В 1974 году Крой принял участие в единственном для своей страны Чемпионате мира 1974 года, он уверенно отстоял во всех шести матчах и пропустил всего 5 голов. В 1976 году Крой вновь отправился на Олимпийские игры, на этот раз более удачно, так как сборная ГДР благодаря победе в финале над сборной Польши со счётом 3:1 завоевала первые и единственные в своей истории золотые олимпийские медали. Своё последнее выступление за сборную Крой провёл в товарищеском матче со сборной Кубы 19 мая 1981 года, этот матч завершился победой восточных немцев со счётом 5:0, а сам Крой, отыграв 76 минут, был заменён на Бодо Рудвалайта. Всего же за сборную Юрген Крой сыграл 88 официальных матчей (по другим данным, 86), в которых пропустил 75 голов. Также Крой сыграл 12 матчей за олимпийскую сборную ГДР, в которых пропустил 11 голов.

Итого: 88 матчей / 75 пропущенных голов; 44 победы, 28 ничьих, 16 поражений.

Итого: 12 матчей / 11 пропущенных голов; 8 побед, 2 ничьих, 2 поражения.

Достижения

Командные 
  Сборная ГДР
 Победитель Олимпийских игр: 1976
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972

  «Мотор Цвиккау» / «Заксенринг Цвиккау»
 Бронзовый призёр чемпионата ГДР: 1967
 Обладатель Кубка ГДР (2): 1967, 1975

Личные 
 Футболист года в ГДР (3): 1972, 1976, 1978
 Номинант на Золотой мяч (2): 1975, 1976
 9-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей, сыгранных в чемпионате ГДР: 372 матча

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте eu-football.info
 
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте rsssf.com
 Статистика матчей за сборную ГДР на сайте dfb.de
 Статистика матчей за олимпийскую сборную на сайте sports-reference.com 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Футболисты года ГДР
Игроки ФК «Цвиккау»
Почётные граждане Цвиккау